Playmate dell'anno (Playmate of the Year) – titolo assegnato tra le modelle di Playboy
 Playmate of the Year – album degli Zebrahead del 2000
 Playmate of the Year – singolo degli Zebrahead del 2000 tratto dall'omonimo album